Bayung Lencir (plaats), een plaats in Indonesië
Bayung Lencir (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing